Le  Grand Prix moto d'Indianapolis 2011 est la douzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2011. La compétition s'est déroulée du 26 au  sur l'Indianapolis Motor Speedway.

C'est la quatrième édition du Grand Prix moto d'Indianapolis.

Résultats MotoGP

Résultats Moto2

Résultats 125 cm

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la MotoGP

Grand Prix moto d'Indianapolis
Indianapolis
Sport aux États-Unis en août 2011